La Euro Winners Cup 2016 è la 4ª edizione del torneo. Iniziata il 23 maggio 2016 e terminata il 29 maggio 2016.

La squadra vincitrice è il Viareggio che ha battuto in finale l'Artur Music Kiev per 7 a 6 ai calci di rigore dopo il 6 a 6 dei tempi regolamentari e supplementari a Catania.

Squadre partecipanti
Partecipano 32 club da 28 federazioni nazionali a questa edizione. Questa edizione ha un formato molto simile alla UEFA Champions League e viene infatti citata come corrispondente per il Beach Soccer.

Nota: Le seguenti squadre sono state escluse:
 Bohemians 1905 
 Darsahan 
 Rehab 
 Kakhaber Mikeladze

Le precedenti squadre sono state sostituite dalla seguenti:
 FC Lokomotiv Moscow
 Portsmouth
 Hemako Sztutowo
 Dinamo Batumi

Fase a gironi
Le 32 formazioni qualificate sono state divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase successiva. I gironi sono stati sorteggiati il 4 maggio 2016.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Tabellone (Fase finale)
Le prime due qualificate di ogni girone si affrontano in gare di sola andata nei play-off, partendo dagli ottavi di finale.

Tabellone (fase finale)

Finale 3º-4ºposto

|-
|align=right| Catania BS
|align=center|4-5
|align=left| SC Braga
|}

Note

2016